Берга́ра () — испанская фамилия. Известные носители:

 Бергара, Марио (1937-2001) — уругвайский футболист.
 Бергара, Марио (род. 1965) – уругвайский политик.
 Бергара, Маркель (род. 1986) — испанский футболист баскского происхождения.

См. также 
 Вергара (значения)